Курт Шумахер:
 Шумахер, Курт (1895—1952) — немецкий политик.
 Шумахер, Курт (1905—1942) — немецкий скульптор, художник, график, антифашист.
 Шумахер, Курт (1923—1945) — оберштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.